Il doppio del 1973 è stato un torneo di теніс facente parte del Women's International Grand Prix 1973.

Ольга Морозова і Вірджинія Вейд hanno battuto in фінал Мартіна Навратілова і Рената Томанова 3-6, 6-2, 7-5.

Сіяні пари 

 Івонн Гулагонг /  Джанет Янг (2-ге коло)
 Ольга Морозова /  Вірджинія Вейд (чемпіонки)

  Пет Преторіус /  Лінда Туеро (чвертьфінал)
 Гельга Мастгофф /  Гайде Орт (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Italian Open (теніс)